Алекса́ндр Миха́йлович Пономарёв:
 Пономарёв, Александр Михайлович (1945—2020) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы II созыва.
 Пономарёв, Александр Михайлович (род. 1960) — российский актёр театра и кино, режиссёр.
 Пономарёв, Александр Михайлович (Панама; 1965—2020) — советский и российский гитарист.